Sint-Ludwig is de naam van meerdere heiligen en kan verwijzen naar:
 Lodewijk IX van Frankrijk (1224-1270)
 Lodewijk van Toulouse (1274-1297)
 Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716)